Stedten ist der Name folgender Orte und geografischer Objekte:

 Stedten (Ilm), Ortsteil der Stadt Kranichfeld, Landkreis Weimarer Land, Thüringen
 Stedten (Mansfelder Land), Ortsteil der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt 
 Stedten am Ettersberg, Ortsteil der Gemeinde Am Ettersberg, Landkreis Weimarer Land, Thüringen 
 Stedten an der Gera, Ortschaft im Stadtteil Bischleben-Stedten, Erfurt, Thüringen
 Oberstedten im Mittelalter mit Mittel- und Niederstedten entstandenen Siedlung heute Ortsteil der Gemeinde Oberursel, Hochtaunuskreis Hessen
 Stedten (Ilmtal-Weinstraße), Wüstung der Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße im Landkreis Weimarer Land
 Schloss Stedten, früheres barockes Schloss in Erfurt

Siehe auch:

 Stetten
 Steten (Wüstung)
 Steden